

Aziende 
 Jolly Green Giant – azienda alimentare statunitense

Elicotteri 
 HH-3E Jolly Green Giant – elicottero militare statunitense del 1959
 Jolly Green Giant – nome dato al Sikorsky S-65, elicottero militare statunitense del 1964
 Jolly Green Giant – nome dato al Sikorsky MH-53, elicottero militare statunitense del 1967